Дельта Венеры:

 Дельта Венеры (книга) () — сборник эротических новелл французской писательницы Анаис Нин, написанных в 1940-е годы и впервые опубликованных в 1977 году.
 Дельта Венеры (фильм) () — художественный фильм, эротическая драма по одноимённой книге, США, 1995 год. Режиссёр — Залман Кинг.